

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Kolonia Górna – część miasta Jedlicze
 Kolonia Górna – część wsi Zubowice-Kolonia woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada
 Kolonia Górna – część wsi Stabrów woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno
 Kolonia Górna – część wsi Pniówek woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Kolonia Górna – część wsi Imbramowice woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Kolonia Górna – część wsi Bobin woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Kolonia Górna – część wsi Chronów-Kolonia woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko
 Kolonia Górna – część wsi Kleszczowa woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica

Zobacz też 
 Kolonia Dolna